Недков може да се отнася за:
 Борис Недков (1910-1975), български ориенталист
 Димитър Недков (1883-1977), български революционер
 Здравко Недков (1942-2014), български критик
 Иван Недков (1867-1939), български предприемач
 Илиян Недков (р. 1958), български джудист
 Йордан Недков (1882-1912), български революционер
 Никола Недков (1897-1955), български лекар
 Николай Недков (р. 1992), български футболист
 Симеон Недков (1895-1960), български предприемач
 Станислав Недков (р. 1981), български състезател по смесени бойни изкуства
 Стойчо Недков (р. 1986), български футболист
 Христо Недков (1927-2010), български диригент
 Цветан Недков (1909-1990), български предприемач

Вижте също 
 Недкови, български род от Дряново